Bob Simon est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Bob Simon (1941-2015), journaliste américain ;
 Bob Simon, pilote automobile luxembourgeois ;
 Bob Simon, chanteur français.